Tomești este numele mai multor localități din România:

Tomești, Alba, sat în județul Alba
Tomești, Harghita, sat de reședință al comunei cu același nume din județul Harghita
Tomești, Hunedoara, sat de reședință al comunei cu același nume din județul Hunedoara
Tomești, Iași, sat de reședință al comunei cu același nume din județul Iași
Tomești, Timiș, sat de reședință al comunei cu același nume din județul Timiș
Tomești, Vaslui, sat din județul Vaslui

Vezi și 
 Toma (nume)
 Tomulești (dezambiguizare)